Змагання з легкої атлетики в штовханні ядра серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 відбудуться 12 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Кваліфікація 
Кваліфікаційний стандарт становить 18.40 м (Q), або принаймні 12 кваліфікуються (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки